Меандер () — название ряда географических объектов:

  — небольшой город в Тасмании (Австралия).
 Меандер — река на острове Тасмания (Австралия).
 Меандер — река в Альберте (Канада), приток реки Хей.
 Меандер — река в Новой Шотландии (Канада), приток реки Сент-Круа.